Jairam Ramesh est un homme politique indien né en 1954.
 Ramachandran Ramesh, aussi appelé R. B. Ramesh est joueur d'échecs indien, grand maître international né en 1976.

Homonymie
Homonymie de patronyme